William ou Bill Rodgers peut faire référence à:

, membre de l'Assemblée de l'État de Californie de 1859 à 1860
 (1860-1944), officier de marine américain et historien
 (1887-1978), joueur de baseball américain avec les Boston Red Sox
 ou William Robert Rodgers (1909–1969), poète, critique de livres et animateur de radio
 (1922-2002), joueur américain de la MLB
Bill Rodgers (1928), homme politique britannique
Bill Rodgers (1947), marathonien américain
 (mort en 2005), activiste environnemental américain et propriétaire de Catalyst Infoshop
, professeur américain de politique publique

Voir aussi
Bill Rogers
William Rogers